Джонс, Дин (, ) — американский актёр, номинант на премию Золотой Глобус, за роль Альберта Дули в фильме «Утка на миллион долларов».

Биография

Ранние годы 
Родился в городе Декейтер, штат Алабама, в семье строителя Эндрю Гая Джонса, и Нолии Элизабет Уилхайт.

Во время учёбы в средней школы Риверсайд в Декейтере, вёл собственное радиошоу «Dean Jones Sings». Во время Корейской войны, служил в ВМС США, а после отставки работал в театре Bird Cage Theater на ферме  в Буэна-Парке, Калифорния.

Проходил обучение в  недалеко от Лексингтона, Кентукки. Несмотря на то, что он не закончил обучение, в 2003 году университет присвоил ему почётную степень. 4 марта 2011 года он обратился к сообществу во время церемонии открытия Центра коммуникационных искусств Эндрю С. Миллера в Эсбери.

Карьера 
В начале карьеры сотрудничал с компанией Metro-Goldwyn-Mayer, сыграв роль солдата в картине «Кто-то там наверху любит меня» (1956), а позже, диджея Тедди Талбота в фильме с Элвиса Пресли в главной роли — «Тюремный рок» (1957).

В период с 1962 по 1963 год, снимался в ситкоме NBC «», созданном Four Star Television, в котором он сыграл роль неопытного офицера на эсминце ВМС США.

После успеха ситкома, подписал контракт со студией Disney, на производство нескольких фильмов компанией; первой совместной работой стала картина «Этот чёртов Кот!». Он сыграл в ряде других фильмах: «» (1966), «».

Избранная фильмография 
 1956 Кто-то там на верху любит меня — солдат
 1956 Чай и симпатия — Олли
 1957 Тюремный рок — Тедди Тэлбот
 1958 Имитация генерала — капрал Терри Селлерс
 1965 Этот чёртов кот — агент Келсо
 1991 Чужие деньги — Билл Коулз
 1992 Бетховен (фильм) — Герман Варник

Примечания 

Персоналии:Disney
Актёры США
Радиоведущие XX века